Triebel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dagmar Triebel
 Erich Triebel